Salosensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salosensaari (ö, lat 61,58, long 28,58), Södra Savolax, Nyslott, 
 Salosensaari (ö, lat 61,71, long 28,79), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar